Court Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Court Street Historic District (Mississippi), NRHP-Nr. 82004835
 Court Street Historic District (Broome County, New York), NRHP-Nr. 84002066
 Court Street Historic District (Clinton County, New York), NRHP-Nr. 83001664